Вторая лига Белоруссии по футболу 2012 - 22-й чемпионат Белоруссии по футболу среди команд Второй лиги

Итоговая таблица

Клеческ снялся с чемпионата после первого круга. Минск-2 получил путевку в Первую лигу в связи с расформированием ДСК Гомель.

См.также
 Чемпионат Белоруссии по футболу 2012
 Первая лига Белоруссии по футболу 2012

Ссылки
 Вторая лига 2012 на kick-off.by
 Вторая лига 2012 на football.by

Футбол в Европе в 2012 году
Вторая лига Белоруссии по футболу
Спорт в Белоруссии в 2012 году